Галан Эрилих — король пиктов в VI веке.

Биография 
Согласно Хронике пиктов правил пятнадцать лет между Дрестом II и совместным правлением Дреста III и Дреста IV.

Ссылки 
 Хроника пиктов

Короли пиктов VI века
Умершие в VI веке
Родившиеся в VI веке
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения